Иоганн Альбрехт:
 Иоганн Альбрехт I Мекленбургский (1525—1576) — герцог Мекленбурга в 1547—1556 годах и в 1556—1576 годах.
 Иоганн Альбрехт II Мекленбургский (1590—1636) — герцог Мекленбург-Гюстрова (в 1608—1610 годах при регенте, с 1621 года самостоятельно).